Barão de Lajes foi um título criado por D. Pedro I do Brasil em 1825 a favor de João Vieira de Carvalho.

 Titulares
 João Vieira de Carvalho (1781—1847) — 1.º conde e 1.º marquês de Lajes;
 Alexandre Vieira de Carvalho (1817—1876) – filho do anterior, 1.º visconde com grandeza e 2.º conde de Lajes.